Заха́рово — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

География 
Расположена в 31 км к югу от райцентра Великие Луки и в 4 км к востоку от волостного центра Поречье.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 58 жителей.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района